Бардія — власна назва, що може позначати як людей, так і географічні об'єкти.

Топоніми 
 Бардія — місто в Лівії

Персоналії 
 Бардія (*580 до н.е. - 511 до н.е.) — молодший син царя Персії Кіра І (Куруша)